Мозгово́й — украинская и русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 
 Мозговой, Леонид Павлович (род. 1941) — советский и российский актёр.
 Мозговой, Моисей Алексеевич (род. 1944) — советский хоккеист с мячом.



См. также

Не фамилии 
 Мозговой ствол
 Мозговой штурм